Брауверс:

 Брауверс, Йерун (1940—2022) — нидерландский писатель и журналист.
 Брауверс, Рул (род. 1981) — нидерландский футболист.

См. также 
 Браувер